Bundestagswahlkreis 218 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis München-Ost (seit 2017)
 Bundestagswahlkreis München-Nord (2009 und 2013)
 Bundestagswahlkreis Ingolstadt (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Amberg (1976 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Amberg – Neumarkt (1965 bis 1972)
 Bundestagswahlkreis Tirschenreuth (1949 bis 1961)